

Patronyme 

 Adriano Correia Claro (1984), footballeur brésilien ;
 Adriano Correia de Oliveira (1942-1982), musicien portugais ;
 Aires Correia, explorateur portugais ;
  (1888-1960), anthropologue portugais, aussi écrit « Corréa » ;
 Antonio Correia de Campos (1942), homme politique portugais ;
 António Jesus Correia (1924-2003), footballeur portugais ;
 Arieta Correia (1977-), actrice brésilienne ;
 Arnold Correia (1971-), entrepreneur brésilien ;
  ;
 Bethe Correia (1983-), pratiquante de MMA brésilienne ;
 Carlos Correia (1933-2021), homme politique de Guinée-Bissau ;
 Celso Correia, ministre de l'environnement du Mozambique ;
 Charles Correia (1930-1988), sculpteur français d'origine portugaise ;
 Diogo Álvares Correia (1475-1557), aventurier et navigateur portugais ;
 Eduardo Correia (1961), cycliste et dirigeant d'équipe cycliste portugais ;
 Félix Correia (2001-), footballeur portugais ;
 Francisco Nunes Correia (1951), ingénieur et homme politique portugais ;
 Hélia Correia (1949), poétesse, romancière, nouvelliste et dramaturge portugaise ;
 Jean-Claude Correia (1945-2016), origamiste français ;
 João Correia (1975), coureur cycliste portugais ;
 José Correia da Serra (1750-1823), abbé portugais, philosophe, diplomate, homme politique et scientifique ;
 Julien Correia (1988), joueur français de hockey sur glace ;
 Júlio Correia da Silva (1919-2010), footballeur portugais ;
 Kevin Correia (1980), joueur américain de baseball ;
 Larry Correia (1977-), écrivain américain de fantasy et de science-fiction ;
 Manuel Belo Correia Dias (1919-?), footballeur portugais ;
 Mário Rui Correia Tomás (1983), footballeur portugais ;
 Mickaël Correia (1983-), journaliste et auteur français ;
 Natália Correia (1923-1993), poète, romancière, intellectuelle et essayiste portugaise ;
 Pedro Antonio Correia Garção (1724-1772), poète portugais ;
 Pierre Corréia (1983), joueur français de rugby à XV ;
 Rafael Correia (1915-?), footballeur portugais ;
 Romain Correia (1999-), footballeur portugais ;
 Ronaldo Correia de Brito (1950), écrivain et dramaturge brésilien ;
 Rui Correia (1967), footballeur portugais ;
 Salvador Correia de Sá e Benevides (1594?-1688), militaire et homme politique portugais ;
 Thierry Correia (1999-), footballeur portugais ;
 Veríssimo Correia Seabra (1947-2004), officier général bissau-guinéen ;
 Victor Correia (1985), footballeur guinéen ;

Toponyme 

 Correia Pinto, une ville brésilienne de l'intérieur de l'État de Santa Catarina.

Référence 

Patronyme brésilien
Patronyme portugais